Sonsonate – miasto w Salwadorze
 Sonsonate – departament Salwadoru